Уррауль-Альто ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Лумбьер. Занимает площадь 137,7 км². Население — 157 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Urraúl Alto

Муниципалитеты Наварры